Arlidge ist der Familienname folgender Personen:

 James Arlidge (* 1979), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Matthew J. Arlidge (* 1974), britischer Autor